Volmsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Volmsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (16,9 ha)
Volmsjön (Fredrika socken, Lappland, 712709-161111), sjö i Åsele kommun, 
Volmsjön (Fredrika socken, Lappland, 712723-160871), sjö i Åsele kommun,  (35,5 ha)
Volmsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (12,9 ha)

Se även
Vålmsjön, sjö i Kramfors kommun,  (8,39 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn